Nußdorf bzw. Nussdorf ist der Name folgender Orte:

Gemeinden:
 in Deutschland
 Nußdorf (Chiemgau), Gemeinde im Landkreis Traunstein, Bayern
 Nußdorf am Inn, Gemeinde im Landkreis Rosenheim in Bayern
 in Österreich
 Nußdorf am Attersee, Gemeinde in Oberösterreich
 Nußdorf am Haunsberg, Gemeinde in Salzburg
 Nußdorf-Debant, Gemeinde in Osttirol
 Nußdorf ob der Traisen, Gemeinde in Niederösterreich
Gemeindeteile:
 in Deutschland
 Ortsteil von Eberdingen im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg (bis 1973 Nußdorf)
 Nußdorf (Landau), Ortsteil von Landau in der Pfalz, Rheinland-Pfalz
 Nußdorf (Überlingen), Stadtteil von Überlingen, Baden-Württemberg
 Nußdorf (Falkenberg), Ortsteil von Falkenberg, Niederbayern
 Österreich
 Nussdorf (Wien), Teil des 19. Gemeindebezirks Döbling, Wien
 Nußdorf (Salzburg), Ortslage des Stadtteils Langwied, Salzburg
 Nußdorf (Gemeinde Spittal), Ortschaft von Spittal an der Drau, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Nußdorf (Gemeinde Ternitz), Ort in der Stadtgemeinde Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Nußdorf (Gemeinde Sankt Georgen), Dorf in Sankt Georgen ob Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark
historisch:
 Nußdorf, bis 1925 Orzechowken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Orzechówko (Świętajno), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Nußdorf, bis 1901 Orzechowko, Kreis Thorn/Briesen, Westpreußen, seit 1945: Orzechówko (Wąbrzeźno), Ort im Powiat Wąbrzeski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Ořechov u Křižanova, Gemeinde in Tschechien (während der Zeit des Nationalsozialismus Nußdorf)
 Năsăud, Stadt in Siebenbürgen, Rumänien

Nußdorf bzw. Nussdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Nussdorf († 1503), Baumeister am Basler Münster
 Ulrich von Nußdorf († 1479), von 1451 bis 1479 Fürstbischof des Bistums Passau
 Nußdorfer (Adelsgeschlecht), bayerisch-salzburgisches Adelsgeschlecht

Nußdorf bzw. Nussdorf bezeichnet weiterhin:
 (73686) Nussdorf, ein Hauptgürtelasteroid